Beslag kan avse

 Beslag –  ett tvångsmedel som i Sverige kan användas när misstanke om brott föreligger
 Beslagskarl – person som utförde beslag och som de svenska städerna 1719 fick tillstånd att hålla för att förhindra olaglig handel
 Dagg – anlagring av luftfuktighet på kalla ytor
 Hovbeslag – järn som spikades fast i hoven, se hästsko
 Beslagsverk – samlingsnamn för byggelement som stärker eller pryder ett föremål
Beslag – detaljer anbringade på snickerier eller andra föremål